Gerard Wijdeveld (1905-1997), een Nederlands auteur en classicus
 Hendrik Wijdeveld (1885-1987), een Nederlands architect en grafisch ontwerper
 Ruscha Wijdeveld (1912-2004), een Nederlands kunstenares en dochter van Hendrik
 Wolfgang Wijdeveld (1910-1985), een Nederlands pianist en componist en zoon van Hendrik

Nederlandse of Vlaamse achternaam